Franklin [frenklin] může být:

příjmení 
 Aretha Franklin (1942–2018) – americká zpěvačka
 Benjamin Franklin (1706–1790) – americký vynálezce, přírodovědec, diplomat a politik
 Melissa Franklin (1995) – americká sportovkyně, plavkyně
 Ivan David Franklin-Rusínský (1927) – lékař a spisovatel
 John Franklin (1786–1847) – anglický mořeplavec a polární objevitel
 Joseph Paul Franklin (1950) – americký sériový vrah a neonacista
 Rosalind Franklin (1920–1958) – anglická bioložka a biochemička
 Tony Franklin (1962) – anglický baskytarista		
 Aubrayo Franklin (1980) – hráč amerického fotbalu

geografie
 Franklin County – řada okresů v USA
 Franklin (kráter) – kráter na Měsíci
 Franklinův ostrov – dva ostrovy pojmenované po Johnu Franklinovi

jiný význam

 Franklin D. Roosevelt (stanice metra v Paříži)
 USS Franklin – více amerických lodí toho jména

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení